Natela Dzalamidze e Kamilla Rachimova erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di partecipare con compagne diverse. Dzalamidze ha fatto coppia con Viktória Kužmová, mentre Rachimova ha fatto coppia con Jana Sizikova. Entrambe le coppie si sono affrontate al primo turno, dove ha prevalso quella formata da Dzalamidze e Kužmová. Dzalamidze ha poi riconfermato il titolo con Kužmová sconfiggendo in finale Anna-Lena Friedsam e Nadiia Kičenok con il punteggio di 4-6, 7-5, [12-10].

Teste di serie 

  Aleksandra Panova /  Alycia Parks (semifinale)
  Anastasia Dețiuc /  Miriam Kolodziejová (primo turno)

  Kamilla Rachimova /  Jana Sizikova (primo turno) 
  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (semifinale)

Wildcard 

  Veronika Bokor /  Alina Michalitsch (primo turno)

  Melanie Klaffner /  Sinja Kraus (primo turno)

Ranking protetto 

  Andrea Gámiz /  Georgina García Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2023